Андре́й Шу́йский:
 Шуйский, Андрей Иванович (?—1589) — русский военачальник, сын князя Ивана Андреевича Шуйского.
 Шуйский, Андрей Михайлович Честокол (?—1543) — русский государственный деятель, князь.